Payre ou Payré est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 la Payre, rivière française du département de l'Ardèche.
 le Payré, fleuve côtier français du département de la Vendée.
 Payre (site archéologique), site archéologique ardéchois.
 Payré, ancienne commune française du département de la Vienne.
 Saint-Denis-du-Payré, commune française du département de la Vendée.

Patronyme 

 Denis Payre (1963-), entrepreneur français ;
 Renaud Payre (1975-), politologue français.

Homonymie de toponyme